Ponte di Annibale – ponte sul fiume Volturno, tra Bellona e Capua
Ponte di Annibale – ponte sul fiume Titerno presso Cerreto Sannita
Ponte di Annibale – ponte sul fiume Biferno presso Guardialfiera
Ponte di Annibale – ponte in Pratovalle, frazione di Loro Ciuffenna
Ponte di Annibale – ponte sul fiume Calore Irpino, tra Luogosano e San Mango
Ponte di Annibale – ponte in Rapallo
Ponte di Annibale – ponte sul fiume Melandro presso Ricigliano